Ancistronycha — род жуков из семейства мягкотелок.

Виды 
Некоторые виды:
 Ancistronycha abdominalis (Fabricius, 1798)
 Ancistronycha astur Heyden, 1880
 Ancistronycha erichsonii Bach, 1854
 Ancistronycha lucens Moscardini, 1967
 Ancistronycha occipitalis (Rosenhauer, 1847)
 Ancistronycha violacea (Paykull, 1789)

Примечания 
 BioLib Taxon profile — genus Ancistronycha Märkel, 1851

Мягкотелки
Роды жесткокрылых